TFZ steht als Abkürzung für:

 Technologie- und Förderzentrum (Bayern) in Straubing

Tfz steht für:
 Triebfahrzeug im Eisenbahnverkehr

Abkürzung